Суперкубок Мальдівів з футболу 2020  — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 грудня 2020 року між чемпіоном Мальдівів клубом Мазія та віце-чемпіоном Мальдівів клубом Клуб Іглс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf
 Матч на globalsportsarchive

2020
Мальдіви
Грудень 2020
2020 у мальдівському спорті